Серге́й Васи́льевич Шевче́нко: Шевченко, Сергей Васильевич (1914—1986) — советский партийный деятель; председатель Алтайского крайисполкома (1955—1960).
 Шевченко, Сергей Васильевич (род. 1958) — советский и украинский футболист и тренер.